Who Do Ya Love è il quinto album dei KC and the Sunshine Band.

Tracce

Collegamenti esterni 
 

Album del 1976